Castelnou kan syfta på:

 Castelnou, Occitanien – en kommun i Frankrike
 Castelnou, Aragonien – en kommun i Spanien
 Castelnou (kommunhuvudort) – spanska kommunens huvudort